Intervenção francesa no México pode referir-se a dois conflitos entre a França e o México:

Guerra dos pastéis - ou primeira intervenção francesa no México em 1838.

Segunda intervenção francesa no México - Liderada por Napoleão III, que levou à coroação de Maximiliano de Habsburgo como Imperador do México (1861-67).

Desambiguação